Esistono due comuni francesi con questo nome

Bouloc – Alta Garonna
Bouloc – Tarn e Garonna